Johan Haartman kan avse flera personer:

Johan Haartman (läkare)
Johan Haartman (teolog)